Sinpung-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinpung-dong, Gimje, stadsdel i Gimje, Norra Jeolla, 
 Sinpung-dong, Gunsan, stadsdel i Gunsan, Norra Jeolla,